Andra gardesregementet kan avse:.
Andre gardesregementet (äldre) – ett före detta svenska infanteriegementen 1790-1803
Andre gardesregementet (yngre) – ett före detta svenska infanteriegementen 1809-1818